Leopold av Belgien kan syfta på:

 Leopold I av Belgien, kung 1831-1865
 Leopold II av Belgien, kung 1865-1909
 Leopold III av Belgien, kung 1934-1951